Дойл (; ) — имя и фамилия ирландского происхождения. Носители фамилии:
 Дойл, Адриан Конан (1910—1970) — английский писатель, сын Артура Конан Дойла.
 Дойл, Артур (1944—2014) — американский джазовый композитор и исполнитель: вокалист, саксофонист, флейтист.
 Дойл, Артур Конан (1859—1930) — английский писатель, создатель цикла произведений о Шерлоке Холмсе.
 Дойл, Генри Эдвард (1827—1893) — британский художник, дядя Артура Конан Дойла.
 Дойл, Джеймс (1822—1892) — британский художник, дядя Артура Конан Дойла.
 Дойл, Джерри (1956—2016) — американский актёр.
 Дойл, Джим (род. 1945) — американский политик.
  (1924–1947) — американский профессиональный боксёр, умер от травмы, полученной на ринге.
 
 Дойл, Дэвид (1929—1997) — американский актёр.
 
 Дойл, Конор (род. 1991) — американский и ирландский футболист, нападающий.
 Дойл, Кристофер (род. 1952) — австралийский кинооператор.
 Дойл, Кэтлин (род. 1998) — американская баскетболистка.
 
 Дойл, Майкл (род. 1981) — ирландский футболист.
 Дойл, Мэтт (род. 1987) — американский актёр и исполнитель.
 Дойл, Нейтан (род. 1987) — английский футболист.
 Дойл, Патрик (род. 1953) — шотландский композитор.
 Дойл, Пол (1939—2020) — американский бейсболист.
 Дойл, Ричард (1824—1883) — британский художник, дядя Артура Конан Дойла.
 Дойл, Родди (род. 1958) — ирландский писатель.
 Дойл, Томми (род. 2001) — английский футболист.
 Дойл, Томас (род. 1992) — новозеландский футболист.
 Дойл, Чарльз Олтемонт (1832—1893) — британский художник, отец Артура Конан Дойла.
 Дойл, Юэн (род. 1988) — ирландский футболист, нападающий.
 Дойл, Энтони (род. 1949) — ирландский шахматист.

Составные фамилии
 Дойл-Кеннеди, Мария (род. 1964) — ирландская актриса, певица, композитор, автор песен, дирижёр и преподаватель.

См. также 
 Дойлстаун